

Панкрушиха — село, районний центр, Алтайський край
 Панкрушиха — селище, Панкрушихинський район, Алтайський край